Hemelvaartklooster (Moskou)
 Hemelvaartklooster (Tambov)